Contea di Wood o Wood County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Wood (Ohio)
 Contea di Wood (Texas)
 Contea di Wood (Virginia Occidentale)
 Contea di Wood (Wisconsin)